Le Hockey Club Prilly est un club de hockey sur glace de Prilly en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1982.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
 Site officiel

Prilly